Lotario I – re d'Italia, re di Lotaringia e imperatore carolingio
 Lotario I della marca del Nord – margravio della marca del Nord e conte di Walbeck 
 Lotario I – conte di Stade 
 Lotario I di Walbeck – conte di Walbeck